Богорово — село в Болгарии:
 Богорово (Силистренская область);
 Богорово (Ямболская область).